Reysset est un patronyme porté notamment par :

 Karine Reysset (1974-), romancière française ;
 Pascal Reysset (1951-), auteur d’essais, spécialiste des jeux de stratégie.